Апостол Павло Охрімович (роки народження і смерті не відомі) — миргородський полковник (1671—1673 і 1676—1678), батько Данила Апостола.
 Апостол Павло Данилович (*?—†1736) — миргородський полковник (1727—1736), старший син Данила Апостола.